Maasduinen (geografie), een dekzandrug in de Venloslenk
Nationaal Park De Maasduinen, een natuurgebied in Noord-Limburg, Nederland